Odessa může být:

místopisné jméno
 Odessa – ruský název města Oděsa na Ukrajině
 Odessa (Texas) – město v Texasu v USA
 Lake Odessa (Michigan) – jezero v Michiganu v USA
 Odessa (jezero, Ontario) – jezero v Kanadě

jiný význam
 Odessa (album) – šesté studiové album skupiny Bee Gees
 ODESSA – Organisation hemaligen SS-Angehörigen

Reference 

Rozcestníky - místopisné jméno